Arab nép
Arab nyelv
Arab írás
Arab államok
Arab szám

USA
Arab (Alabama)
Arab (Missouri)